Klonowo bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Klonowo (Lidzbark), Dorf der Gmina Lidzbark im Powiat Działdowski der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Klonowo (Lubiewo), Dorf der Gmina Lubiewo im Powiat Tucholski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Klonowo (Opinogóra Górna), Dorf der Gmina Opinogóra Górna der Woiwodschaft Masowien
 Klonowo (Ostróda), Weiler der Gmina Ostróda im Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klonau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Klonowo (Sztabin), Weiler der Gmina Sztabin in der Woiwodschaft Podlachien
 Klonowo (Zbójno), Dorf der Gmina Zbójno im Powiat Golubsko-Dobrzyński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern